Louis Dupont (1554-1624), jésuite espagnol ;
 Louis Dupont (1766-ap. 1819), homme politique français ;
 Louis Dupont (1795-1872), banquier du Nord ;
 Louis Dupont (1896-1967), sculpteur belge ;

 Louis Dupont (1912-2004), homme politique français.